Чаплы́гин — русская фамилия.

Известные носители:
 Чаплыгин, Александр Иванович (1858—1919 или 1920) — генерал-лейтенант, командир 2-го Туркестанского армейского корпуса.
 Чаплыгин, Валерий Андреевич (род. 1952) — советский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Чаплыгин, Виктор Валентинович (род. 1961) — барабанщик и перкуссионист-импровизатор, автор песен. Основатель и участник группы «Калинов Мост».
 Чаплыгин, Дмитрий Харитонович (1918—1999) — генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 Чаплыгин, Михаил Евдокимович (1919—1978) — советский футболист.
 
 Чаплыгин, Николай Петрович (1905—1987) — советский композитор.
 
 Чаплыгин, Сергей Алексеевич (1869—1942) — русский и советский учёный-механик и математик, академик АН СССР.
 Чаплыгин, Юрий Александрович (род. 1951) — ректор МИЭТ, академик РАН.

Топоним 
 Чаплыгин — город в Липецкой области (Россия), бывший Раненбург, родина С. А. Чаплыгина.
 Чаплыгин — хутор в Краснодарском крае.
 Чаплыгин — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 
 Чаплыгины — дворянский род.
 Чапыгин, Алексей Павлович (1870—1937) — русский писатель.

Примечания